Jabot (kleding), kledingstuk
Jabot Cosmetics, fictief cosmeticabedrijf